Contro Demostene – orazione di Dinarco dell'inizio del 323 a.C.
 Contro Demostene – orazione di Iperide dell'inizio del 323 a.C.